Givens ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Givens (1918–2017), US-amerikanischer Animator und Comicfigurenentwickler
 Edward Givens (1930–1967), US-amerikanischer Astronautenanwärter
 Jack Givens (* 1956), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ollie Marie Givens, bekannt als Marie Adams (1925–1998), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Philip Gerald Givens (1922–1995), kanadischer Politiker und Jurist
 Randy Givens (* 1962), US-amerikanische Sprinterin
 Rebecca Ariane Givens, kanadisch-chinesisches Fotomodell
 Robin Givens (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Russ R. Givens, US-amerikanischer Musiker und Okkultist, siehe Proscriptor
 Spaulding Givens (1917–2020), US-amerikanischer Jazz-Pianist, siehe Nadi Qamar
 Terri E. Givens (* 1964), US-amerikanischer Politikwissenschaftlerin 
 Victoria Givens (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Wallace Givens (1910–1993), US-amerikanischer Mathematiker; siehe auch Givens-Rotation

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Givens (Kentucky)
 Givens (Ohio)
 Givens (Texas)
 Givens Hot Springs (Idaho)